Slaget vid Leipzig kan syfta på:

Slaget vid Leipzig (1631)
Slaget vid Leipzig (1642)
Slaget vid Leipzig (1813)